Cancio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cancio (* 1988), US-amerikanischer Boxer im Superfedergewicht und Rechtsausleger
 Raúl Cancio (1911–1961), spanischer Schauspieler